Оу (пиньинь Ōu) — несколько омофоничных на путунхуа китайских фамилий, а именно:
  — наиболее старый вариант, занимающий 361-е место в списке Байцзясин, в настоящее время очень редок;
 ;
 .
Все три фамилии более распространены в южной части материкового Китая и в Гонконге. Основное чтение всех приведенных вариантов на кантонском диалекте — Ау.

Носители фамилии 毆 
 Оу Хаонянь,  — китайский живописец, мастер изображения лошадей.

Носители фамилии 區 
  (; 1234—1324) — китайский бунтовщик и бандит времён поздней династии Хань (2-й век н. э.).
 Оу Чулян (; род.1968) — китайский футболист (вратарь и тренер).
  (; 1234—1324) — китайский книжник времён династии Сун, которому пририсывается авторство классического труды «Сан-цзы-цзин» () — адаптации конфуцианской философии для детей.

Носители фамилии 歐 
  (; 1516—1596) — китайский книжник, государственный чиновник и поэт времён династии Мин.
  () — легендарный китайский оружейник периода Весны и Осени.
  (; род.1940) — тайваньский дипломат, министр иностранных дел Китайской Республики с мая 2008 по сентябрь 2009 года.
  (; род.1979) — тайваньский певец и актёр.
  (; 1899—1969) — военный деятель Китайской Республики в период Второй мировой войны (посмертно произведён в генералы).
  (; род.1980) — тайваньский актёр и телеведущий.

Вымышленные 
  () — герой классического китайского романа «Речные заводи», один их повстанцев лагеря Ляншаньбо по прозвищу «Парящий в облаках золотокрылый орёл».

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии